Exp či EXP může znamenat:

 exp – zkratka exponenciální funkce
 EXP – zkratka označení data/času expirace
 EXP (skladba) – úvodní skladba hudebního alba Axis: Bold as Love Jimiho Hendrixe